Chiva se refiere a:
Chiva, municipio español;
Chiva, autobús típico del noroccidente de América del Sur, particularmente Colombia.
Nombre común de la hembra de Capra aegagrus hircus en algunos países.

Enlaces externos 
.